Lidl (nemzetközi cég)
 Lidl Magyarország Bt.